Dos au mur est le titre de plusieurs œuvres :
 Dos au mur (), film américain d'Asger Leth sorti en 2012 ;
 Dos au mur, série télévisée française diffusée depuis le  sur Chérie 25 ;